Nucet peut désigner différentes localités roumaines.

Ville

 Nucet, dans le județ de Bihor.

Commune

 Nucet, dans le județ de Dâmbovița.

Villages

 Nucet, dans la commune de Chiojdeanca, județ de Prahova ;
 Nucet, dans la commune de Gornet, județ de Prahova ;
 Nucet, dans la commune de Roșia, județ de Sibiu.